Ruckdämpfer sollen bei ruckartigen Beanspruchungen in Antrieben (Drehbewegung) oder in Leinen und Seilen (Zugbewegung) durch Energieaufnahme Bewegungsspielräume eingrenzen und/oder Material schonen. Sie kommen z. B. vor: 
 als Hardyscheibe in Antrieben (erfüllt auch weitere Aufgaben) 
 an Festermacherleinen der Sportschifffahrt
 an Abschleppseilen
 beim Kettenantrieb von Motorrädern zumeist am Hinterrad.